księżniczka – tytuł arystokratyczny, 
 Księżniczka – powieść autorstwa Zofii Urbanowskiej
 Księżniczka – powieść autorstwa Andrzeja Pilipiuka
 „Księżniczka” – singel Sylwii Grzeszczak